Гокхале () — индийская фамилия, наиболее распространенная среди уроженцев штата Махараштра. Известные носители:
 Гокхале, Анупама (род. 1969) — индийская шахматистка, международный мастер (1985) среди женщин.
 Гокхале, Виджай Кешав (род. 1959) — индийский дипломат, посол Индии в Малайзии, Германии и Китае. 
 Гокхале, Викрам (1945—2022) — индийский актёр театра, телевидения и кино на маратхи и хинди.
 Гокхале, Гопал Кришна (1866—1915) — индийский политический и общественный деятель, один из лидеров движения за независимость Индии.
 Гокхале, Хари Рамачандра (1915—1978) — индийский политик, министр юстиции в 1971–1977 годах.